Kukoč:
 Ante Kukoč
 Tonći Kukoč-Petraello
 Toni Kukoč
 Vedran Kukoč